Ferrovia Circumetnea
 First Certificate in English